Гаспаре́н () — фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Гаспарен, Тома-Огюстен де (1754—1793) — деятель французской революции.
 его сын Гаспарен, Адриен де (1783—1862) — французский агроном и политик, министр внутренних дел.
 его сын Гаспарен, Аженор де (1810—1871) — французский богослов-протестант и политик.
 его брат Гаспарен, Поль де (1812—1893) — французский инженер и политик.
 Гаспарен, Валери де (1813—1894) — швейцарская писательница, жена Аженора де Гаспарен.
 Гаспарен, Люсьен (1868—1948) — французский политик.